El Torneig de Tòquio 2017, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'octubre del 2017 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El tennista belga David Goffin va guanyar el títol més important del seu palmarès i el segon consecutiu després de guanyar la setmana anterior a Shenzhen.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017